У фіналі Ешлі Купер переміг Ніла Фрейзера з рахунком 3–6, 6–3, 6–4, 13–11. Куперу знадобилося виграти 332 гейми, щоб вибороти цей титул, більше, ніж будь-якому чемпіону в історії цього турніру.

Сіяні гравці 
 Ешлі Купер (чемпіон)
 Мел Ендерсон (чвертьфінал)
 Мервін Роуз (півфінал)
 Ніл Фрейзер (фінал)
 Луїс Аяла (3 коло)
 Курт Нільсен (півфінал)
 Свен Давідсон (чвертьфінал)
 Беррі Маккей (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1958 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1958 у тенісі
Вімблдонський турнір